Iepureni poate fi:

 Iepureni, Cantemir, sat din cadrul comunei Cania din raionul Cantemir, Republica Moldova
 Iepureni (Andrieșeni), Iași, localitate în județul Iași, Moldova, România
 Iepureni (Movileni), Iași, localitate în județul Iași, Moldova, România

Vezi și 
 Epureni (dezambiguizare)

Toponime românești